Markéta z Blois ( Marguerite de Blois, 1164/1170 – 12. července 1230 Besançon) byla burgundská hraběnka a hraběnka z Blois a z Châteaudunu.

Život 
Markéta byla dcerou hraběte Theobalda V. z Blois a Adély, dcery francouzského krále Ludvíka VII. Poprvé se provdala za Huga z Oisy, kastelána z Cambrai. Manželství bylo bezdětné a Hugo zemřel roku 1189.

O rok později se Markéta stala manželkou burgundského hraběte Oty, syna císaře Fridricha Barbarossy. Vládcem Burgundska, které bylo dědictvím po zesnulé matce, byl Ota, současníky považovaný za muže výbušné a agresivní povahy, od roku 1188. K původnímu území byla za Barbarossovy vlády připojena větší část Švýcarska, která sahala až k alpským průsmykům. Štaufové se marně snažili udržet v oblasti mír opakovaně narušovaný Humbertem Savojským a Vilémem ze Ženevy. Ota se pro chronické domácí nesváry se sousedy nezúčastnil výpravy bratra Jindřicha do Itálie a po úmrtí lucemburského hraběte Jindřicha se zapletl do sporů o jeho území. Zemřel roku 1200 násilnou smrtí a dědičkou burgundského hrabství se stala dcera Beatrix, za níž až do sňatku s Otou z Andechsu roku 1208 vykonávala regentskou vládu ovdovělá Markéta, znovu provdaná za Waltera z Avesnes.

Po smrti malomocného synovce Theobalda VI., jímž vymřela dynastie z Blois po meči, Markéta zdědila hrabství Blois a Châteaudun a její sestra Isabela hrabství Chartres. Zemřela roku 1230 a byla pohřbena v katedrále sv. Štěpána v Besançonu.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Francouzské osobnosti 12. století
Francouzky 12. století
Ženy
Dynastie z Blois
Burgundské hraběnky
Burgundští regenti
Regentky
Hraběnky z Châteaudun
Hraběnky z Blois
Úmrtí v Besançonu
Pohřbení v katedrále v Besançonu
Narození v roce 1170
Úmrtí 12. července
Úmrtí v roce 1230